Ricochet peut faire référence à :

Jeux
 Ricochet, jeu qui consiste à envoyer un galet rebondir plusieurs fois à la surface de l'eau.

Personnes
 Ricochet, catcheur professionnel américain né en 1988.

Sciences et techniques
 Le ricochet désigne en balistique le rebond d'un projectile contre une surface ;
 Victime par ricochet, une notion de droit ;
 Ricochet, un logiciel de messagerie instantanée sécurisé.

Géographie
 Ricochet un ruisseau français qui coule dans le Puy-de-Dôme.

Jeux vidéo 
 Ricochet, un mod multijoueur du jeu vidéo Half-Life.
 Ricochet, un jeu vidéo selon la liste de jeux Amstrad CPC.

Médias 
 Ricochet, un film américain de Russell Mulcahy sorti en 1991
 Ricochet, un épisode de la série télévisée The Edgar Wallace Mystery Theatre,
 Ricochet, un média web progressiste canadien.

Littérature 
 Ric Hochet est un journaliste, héros de la série de bande dessinée du même nom.
 Éditions du Ricochet, une maison d'édition de livres pour enfants.
 Ricochet est un site consacré à la littérature jeunesse francophone, géré par l’Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM.

Musique 
 Ricochet, un album live du groupe Tangerine Dream paru en 1975.
 Les Ricochets, titre d'une chanson de Georges Brassens (1976).
 Ricochet, un groupe de musique auquel a participé le guitariste Warren Haynes.
 Ricochet (5'13"), une chanson de David Bowie tirée de l'album Let's Dance paru en 1983.
 The Ricochets, un groupe de musique de psychobilly.
 Daisy Ricochet, un groupe de musique.
 Ricochet Klashnekoff, un groupe de musique.
 Ricochet Lakewood, un groupe de musique.
 Ricochet est un album du groupe Kenny.

Homonymie de titre